Les saussois sont les habitants de Sausses, dans les Alpes-de-Haute-Provence
 Les Rochers du Saussois sont des falaises sur la commune de Merry-sur-Yonne, haut lieu d'escalade.

Patronyme
 Patrick Saussois (1954-), guitariste de jazz.